Pudel kan ha olika betydelser:

Hundraser
Pudel, stor- (ibland kallad kungspudel), mellan-, dvärg- och toy-.
Pudelpointer.
Schafpudel.

Idiom och talesätt
Pudelns kärna.
Klok som en pudel.
Luspudel.
Göra en hel pudel; göra en pudel; hel pudel.

Se även
 Pudelrock – en under-genre inom heavy metal se Glam metal.
 Att göra en pudel (film).